Die Jameson Whiskey International Open 1984 waren ein professionelles Snookerweltranglistenturnier der Saison 1984/85. Das Turnier wurde vom 24. September bis zum 7. Oktober 1984 im Eldon Square Recreation Centre der englischen Stadt Newcastle upon Tyne ausgetragen. Sieger wurde Titelverteidiger Steve Davis, der in einem rein englischen Finale Tony Knowles mit 9:2 besiegte. Das höchste Break der Hauptrunde spielte mit Jimmy White mit einem 120er-Break zudem ein weiterer Engländer.

Preisgeld 
Erneut sponserte die irische Whiskeybrennerei Jameson das Turnier, wobei sich das Preisgeld um 66.750 Pfund Sterling auf 147.750 £ erhöhte und sich somit fast verdoppelte. Von diesem Preisgeld entfielen gut 20 % auf den Sieger.

Turnierverlauf 
Wie auch schon bei den vorherigen Ausgaben waren die besten sechzehn Spieler der Weltrangliste direkt für die Hauptrunde gesetzt und trafen dort zu Beginn auf jeweils einen der sechzehn Qualifikanten. Im K.-o.-System wurde bis einschließlich zum Viertelfinale im Modus Best of 9 Frames gespielt, bevor sich daran die Halbfinalspiele und das Endspiel im Modus Best of 17 Frames anschlossen.

Der Nordire Dennis Taylor, der zum Saisonende gegen Steve Davis die Weltmeisterschaft gewann, gab kurz vor seiner Viertelfinalpartie gegen den Südafrikaner Silvino Francisco kampflos auf, als er von dem überraschenden Tod seiner 62-jährigen Mutter erfuhr. Infolgedessen verlor er für kurze Zeit jegliches Interesse am Snooker, bevor er beim folgenden Ranglistenturnier – dem Grand Prix – das Finale erreichte und dieses gewann.

Finale 
Im Finale trafen mit den Engländern Steve Davis und Tony Knowles die beiden führenden Spieler der Weltrangliste aufeinander, die zudem mit zwei beziehungsweise einem Titel sämtliche vorherige Auflagen der International Open gewonnen hatten. Davis hatte die ersten drei Runden mit nur jeweils einem verlorenen Frame überstanden, bevor er den zweiten Finaleinzug in Folge bei diesem Turnier mit einem deutlichen 9:3-Sieg über den Iren Eugene Hughes geschafft hatte. Knowles hatte zwar auch sein Auftaktspiel mit nur einem verlorenen Frame gewonnen, konnte die beiden folgenden Partien allerdings erst im Decider für sich entscheiden, bevor auch er mittels eines 9:6-Sieges über den Südafrikaner Silvino Francisco den Einzug ins Finale schaffte.

Allerdings wurde das Finale zu einer deutlichen Angelegenheit: Davis ging mit 2:0 und 4:1 in Führung, bevor Knowles jeweils einen einzigen Frame für sich entscheiden konnte. Im Anschluss dominierte Davis so sehr die Partie, das er ohne einen weiteren Framegewinn seitens Knowles die Partie mit 9:2 gewann und somit zum dritten Mal die International Open gewann.

Qualifikation 
Alle Spieler außerhalb der ersten sechzehn Ränge mussten sich vorab zwischen dem 1. und dem 8. September 1984 für die Hauptrunde qualifizieren. In einer ersten Runde trafen alle ungesetzten Spieler auf jeweils einen anderen, sodass die 21 Sieger in der Runde der letzten 80 entweder erneut auf einen der ungesetzten Sieger oder auf einen Spieler auf Rang 49 oder tiefer trafen. Die sechzehn Sieger der Partien trafen in der folgenden Runde auf jeweils einen Spieler auf einem Weltranglistenplatz zwischen 33 und 48, bevor in der finalen Runde der letzten 48 gegen einen Spieler aus den Rängen 17 bis 32 die sechzehn Qualifikanten ausgespielt wurden.

Erste Runde 

|}

Weitere Runden

Century Breaks 
Während des Turniers spielten sieben verschiedene Spieler insgesamt acht Century Breaks, von denen jeweils die Hälfte in der Qualifikation und in der Hauptrunde gespielt wurden.

Hauptrunde

Qualifikation

Einzelnachweise 

1984
Snookerveranstaltung 1984
Sportveranstaltung in Newcastle upon Tyne